Константиновка () — село в Устиновском районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 61 человек. Почтовый индекс — 28622. Телефонный код — 5239. Код КОАТУУ — 3525880402.

Местный совет 
28622, Кировоградская обл., Устиновский р-н, с. Анно-Леонтовичево

Ссылки 
 Константиновка на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Устиновского района Кировоградской области